Прову́лок Фадє́єва — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Фадєєва — провулок у місті Кропивницький.
 Провулок Фадєєва — провулок у місті Черкаси.

 Провулок Фадєєва — колишня назва провулку Луки Долинського у місті Біла Церква.
 Провулок Фадєєва — колишня назва провулку Павла Скоропадського у місті Вінниця.
 Провулок Фадєєва — колишня назва Квітучого провулку у місті Жмеринка.
 Провулок Фадєєва — колишня назва провулку Михайла Івченка у місті Київ.
 Провулок Фадєєва — колишня назва Благодатного провулку у місті Люботин.
 Провулок Фадєєва — колишня назва провулку Павла Загребельного у місті Полтава.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки